Mikkel Andersen – nowozelandzki fizyk
 Mikkel Andersen (ur. 1988) – duński piłkarz
 Mikkel B. Andersen (ur. 1996) – duński żużlowiec